Corco puede referirse a:

 Corco ingeniería de construcción, mecánica y electricidad, Los Ángeles, Chile  www.corco.cl;
 el nombre común de la planta Quercus pyrenaica; o 
 el nombre común de la planta Quercus suber.